Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Gastein Ladies 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rakouská hráčka Yvonne Meusburgerová, která ve druhém kole podlehla Jihoafričance Chanelle Scheepersové.

Singlový titul si odvezla čtvrtá nasazená Němka Andrea Petkovicová poté, co ve finále zdolala americké překvapení turnaje Shelby Rogersovou, která postoupila z kvalifikace, ve dvou setech 6–3 a 6–3. Na okruhu WTA Tour si tak Petkovicová připsala čtvrtou turnajovou trofej v kariéře, a po charlestonském titulu, druhou v probíhající sezóně. V červenci 2009 získala v Bad Gasteinu premiérovvý turnajový triumf.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Flavia Pennettaová (odstoupila)
  Sara Erraniová (semifinále)
  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  '''Andrea Petkovicová (vítězka)
  Elina Svitolinová (2. kolo)
  Yvonne Meusburgerová (2. kolo)
  Camila Giorgiová (čtvrtfinále)
  Karolína Plíšková ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Gastein Ladies
Tenis v Rakousku v roce 2014
WTA Tour 2014